La Coupe d'Ukraine de football 1998-1999 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Karpaty Lviv.

Huitièmes de finale 
Les matchs aller sont joués les 3 et 8 novembre 1998 tandis que les matchs retour sont joués le 12 novembre 1998.

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués les 16 et 17 novembre 1998 tandis que les matchs retour sont joués les 20 et 21 novembre 1998.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 28 avril 1999 tandis que les matchs retour sont joués le 6 mai 1999.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1998-1999 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1998-1999 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1998-1999 sur le site de la RSSSF.

1998-1999
Ukraine
Sport en Ukraine en 1998
Sport en Ukraine en 1999